Pineda – genere di piante della famiglia delle Salicacee
19497 Pineda – asteroide della fascia principale

Geografia
Spagna
Pineda de Gigüela – comune della Castiglia-La Mancia
Pineda de la Sierra – comune della Castiglia e León
Pineda de Mar – comune della Catalogna
Pineda Trasmonte – comune della Castiglia e León

Persone
Álex Pineda Chacón – ex calciatore honduregno
Carlos Pineda – ex schermidore venezuelano
Daniella Pineda – attrice, scrittrice e comica statunitense
Denis Pineda – calciatore honduregno
Francisco Pineda – ex calciatore spagnolo
Gonzalo Pineda – ex calciatore messicano
Hugo Alejandro Pineda Constantino – ex calciatore messicano
Hugo Alejandro Pineda Vargas – ex calciatore messicano
Jean Paul Pineda – calciatore cileno
Maritza Pineda – modella venezuelana
Mauricio Pineda – ex calciatore argentino
Michel Pineda – ex calciatore spagnolo
Orbelín Pineda – calciatore messicano
Pedro Pineda – ex calciatore messicano
Reinaldo Pineda – ex calciatore honduregno
Salvador Pineda – attore messicano
Tomás Pineda – ex calciatore salvadoregno, di ruolo portiere